Wodli peut désigner :
 Georges Wodli, un syndicaliste et résistant français ;
 la rue Georges Wodli, une voie de Strasbourg ;
 le camp Wodli, un  maquis FTPF d'Auvergne pendant la Seconde Guerre mondiale.